Квебекские конференции — совещания президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, проходившие в период Второй мировой войны в Квебеке (Канада):
 Квебекская конференция (1943)
 Квебекская конференция (1944)

См. также 
 Квебекская конференция (1864) — одна из учредительных конференций Канадской конфедерации.